El Masters de Madrid 2009 o també conegut com a Mutua Madrileña Madrid Open 2009 és una competició tennística jugat sobre terra batuda. És la 8a edició del torneig formant part de les sèries 1000 de la ATP en categoria masculina i la primera edició en categoria femenina pertanyent als Premier Tournaments de la WTA. Es juga a la Caja Mágica construïda a Madrid, Espanya entre el 9 i el 17 de maig del 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009